Désertines (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Désertines (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary